KGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kédougou (Senegal)
 kgg – codice ISO 639-3 della lingua kusunda